Koenemann ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Süchting-Koenemann (1895–1988), deutsche Malerin, Grafikerin, Bildhauerin und Schriftstellerin
 Carl Wilhelm Koenemann (≈1814–1890), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Edwin Koenemann (1883–1960), deutscher Schriftsteller, Gebrauchsgrafiker, Chronist und Gästeführer der Künstlerkolonie Worpswede
 Hermann Koenemann (1871–1934), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:

 Könemann